Burgauer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Burgauer (1837–1904), Schweizer Industrieller
 Adolf Heinz Burgauer (1909–1952), Schweizer Unternehmer
 Benedikt Burgauer (1494–1576), Schweizer Theologe und Reformator
 Curt Burgauer (1908–2002), Schweizer Textilkaufmann und Kunstsammler zeitgenössischer Kunst sowie Autor und Verleger
 Robin Burgauer, Schweizer Dokumentarfilmer